Municipio de Holly Springs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Holly Springs (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Holly Springs (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.